Rhipidistia, também conhecido como Dipnotetrapodomorpha, é um clado de peixes de Sarcopterygii que inclui os tetrápodes e Dipnoicos. Rhipidistia anteriormente se referia a um subgrupo de Sarcopterygii consistindo de Porolepiformes e Osteolepiformes, uma definição que agora está obsoleta. No entanto, como a compreensão cladística dos vertebrados melhorou nas últimas décadas, um Rhipidistia monofilético agora inclui todos os Tetrapoda e os Dipnoicos.

Rhipidistia inclui Porolepiformes e Dipnoi. A fossilização extensiva de Dipnoicos contribuiu para muitos estudos evolutivos desse grupo. A evolução da suspensão autostílica da mandíbula, na qual o osso do palatoquadrado se funde ao crânio e o "coração linfático" que bombeia a linfa (mais tarde perdido em mamíferos e pássaros voadores), são exclusivas deste grupo.

O momento preciso em que a Coana evoluiu é debatido, com alguns considerando os primeiros rhipidistianos como os primeiros coanatos.

Relacionamentos 
O cladograma apresentado abaixo é baseado em estudos compilados por Philippe Janvier e outros para o Tree of Life Web Project, e Swartz 2012.

Ligações externas 
 palaeos.com page
 Taxonomicon page

Sarcopterygii